ARA Veinticinco de Mayo bezeichnet folgende Schiffe:

Veinticinco de Mayo (Schiff, 1890), ein Geschützter Kreuzer
Veinticinco de Mayo (V-2), die ehemalige Karel Doorman (R81), ein Flugzeugträger
Veinticinco de Mayo (C-2), eine verkleinerte Ausführung italienischer Schwerer Kreuzer